Le qualificazioni del singolare  dell'Abierto Mexicano Telcel 2000 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Abierto Mexicano Telcel 2000 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Orlin Stanojčev (ultimo turno)
 Tomáš Zíb (primo turno)
 Davide Sanguinetti (primo turno)
 Álex López Morón (primo turno)

 Bohdan Ulihrach (primo turno)
 Gastón Etlis (Qualificato)
 Martín Rodríguez (primo turno)
 Juan Ignacio Chela (Qualificato)

Qualificati 

 Juan-Albert Viloca-Puig
 Juan Ignacio Chela

 Gastón Etlis
 Bohdan Ulihrach

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2000
ATP Tour 2000